Le château de la Solitude peut désigner :

Allemagne 
 Château de la Solitude à Stuttgart en Allemagne.

Belgique 
 Château de la Solitude à Auderghem.

France 

 Château de la Solitude (Le Plessis-Robinson) au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine).
 Château de la Solitude (La Chapelle-Saint-Mesmin) autre nom du Petit-Château à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

Solitude